Invasione abbaside dell'Asia Minore (782)
Invasione abbaside dell'Asia Minore (806)